Pangasinan (prowincja)
 Pangasinan (lud)
 język pangasinan